Плоп — село в Дондюшанском районе Молдавии. 
 Плоп — село в Каушанском районе Молдавии.
 Плоп-Штюбей — село в Каушанском районе Молдавии.

См. также 
 Плопь